Ленинец — многозначный термин:
 Ленинец — соратник Ленина, последователь его идей и дел.

 Ленинец — посёлок в Маложинском сельсовете Брагинского района Гомельской области Беларуси,
 Ленинец — посёлок, Николаевский район, Волгоградская область, Россия
 «Ленинец» — тип советских дизель-электрических подводных лодок-минных заградителей времён Второй мировой войны.
 Л-1 «Ленинец» — советская подводная лодка, головной корабль серии II типа «Ленинец».
  ОАО «ЦНПО «Ленинец» — советская, позже российская компания оборонно-промышленного комплекса (Санкт-Петербург).
 «Ленинец» — молодёжная газета на русском языке в Башкирской АССР (с 1992 года Республика Башкортостан). Издавалась с февраля 1951 года по декабрь 1995 года, с января 1996 года переименована в «Молодёжную газету».

См. также 
 Ленинцы